Туры — многозначное слово.

 Туры () — древнерусское название корзины без дна, наполненной сыпучим материалом для защиты от супостата.

Животные 
 Тур (мн. ч. туры) () — истреблённый человеком вид парнокопытных животных; дикий бык, прародитель современного крупного рогатого скота.
 Туры — парнокопытные животные, подрод рода горных козлов.

Топоним

Белоруссия 
 Туры — деревня в Столинском районе Брестской области.
 Туры — деревня в Смолевичском районе Минской области.

Россия 
 Туры — деревня в Щёкинском районе Тульской области.

Украина 
 Туры — село в Решетиловском районе Полтавской области.
 Туры — село в Шумском районе Тернопольской области.

См. также 
 
 Тура